Chapeleta pode referir-se a:

 Onda capilar - círculos concêntricos, formados em águas paradas, por um objecto que nelas caia.
 Capar a água - ricochete, saltos que dá um objecto arremessado de viés sobre a água.